Valkava ima više značenja:
 Valkava (Forli-Čezena)
 Valkava (Leko)
 Valkava (Trento)